

Geografia 
 Francia
 Casteide-Cami – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Casteide-Candau – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Casteide-Doat – comune nella regione della Nuova Aquitania